Three Chords and the Truth puede hacer referencia a:
 Three Chords and the Truth (álbum de Sara Evans) (1997), álbum de Sara Evans.
 Three Chords and the Truth (2019), álbum de Van Morrison.

.